Gminy w Czechach:
 Jankovice – gmina w powiecie Kromieryż
 Jankovice – gmina w powiecie Pardubice
 Jankovice – gmina w powiecie Uherské Hradiště